Dam může znamenat:

Příjmení osob
 Atli Pætursson Dam (1932–2005) – faerský politik
 Henrik Carl Peter Dam (1895–1976) – dánský biochemik
 Peter Mohr Dam (1898–1968) – faerský politik
 José van Dam (* 1940) – belgický operní pěvec

Ostatní
 DaM – český architektonický ateliér
 DAM (hnojivo) – vodný roztok směsi Dusičnanu Amonného a Močoviny používaný jako dusíkaté hnojivo
 Dam (Amsterdam) – náměstí v Amsterdamu v Nizozemí

Související články 
 Damm

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení